Terry McGovern  ist der Name von

* Terry McGovern (Boxer) (1880–1918), US-amerikanischer Boxer
 Terence „Terry“ McGovern (* 1942), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Teresa McGovern († 1994), Tochter von George McGovern
 Terry M. McGovern (* 1961), Vorsitzender des Heilbrunn Department of Population and Family Health an der Columbia University's Mailman School of Public Health